Chilo – Nome straniero introdotto per i cittadini della Roma antica. 
Chilo – In fisiologia umana è il liquido della digestione contenuto nei vasi chiliferi.
Chilo – villaggio statunitense in Ohio.

Pagine correlate
Chilo – Prefisso del sistema di unità SI che esprime il fattore 103 cioè 1000.
Chilogrammo – L'unità di misura base della massa nel SI.

Altri progetti